La Alianza Democrática Nacional (Acción Democratico Nacional)  fue un partido político en Aruba. En las elecciones del 28 de septiembre de 2001, el partido obtuvo 1,1% del voto popular, pero ninguno de los 21 asientos.

Enlaces externos 

Partidos políticos desaparecidos de Aruba